Ørnebjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ørnebjerg (Essenbæk Sogn) – et område i Essenbæk Sogn
 Ørnebjerg (Strandby Sogn) – et område i Strandby Sogn
 Lille Ørnebjerg – et område ved Møns Klint
 Store Ørnebjerg – et område ved Møns Klint